Josef Göbl, född 11 juni 1905 i Wien, död i juni 1971 var en österrikisk ishockeyspelare. Han kom på delad femte plats i Olympiska vinterspelen i Sankt Moritz 1928  och på sjunde plats i Olympiska vinterspelen i Garmisch-Partenkirchen 1936.

Källor
 https://web.archive.org/web/20121218043050/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/go/sepp-gobl-1.html

Noter 

Födda 1905
Avlidna 1971
Män
Österrikiska ishockeyspelare
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1928
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1928 från Österrike
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1936
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1936 från Österrike
Idrottare från Wien